Webschule steht für:
 Webschule (Weberei), Bildungseinrichtung zum Erlernen der Weberei
 Webschule (Fernschule), Fernschule mit Unterricht komplett per Videochat, siehe HEBO-Webschule